gram – jednostka masy i miara siły
 Gram – miasto w Danii
 Gram – gmina w Danii
 Gram – w mitologii, miecz, którym Sigurd zabił smoka Fafnira
 Gram – postać ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia

Zobacz też 
 barwienie metodą Grama
 Hans Christian Gram – duński bakteriolog
 gram.pl – portal internetowy o grach komputerowych